A estrada municipal 623 (M623) é uma estrada que liga a   N 102  a Horta da Vilariça, a Lousa passando por Castedo no concelho de Torre de Moncorvo.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)